Metrodira är ett släkte av sjöstjärnor. Metrodira ingår i familjen krullsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Krullsjöstjärnor
Metrodira